Schlossberg (montagne du château en allemand) est le nom de nombreuses montagnes ou collines sur lesquelles a été érigé un château, dans les régions sous influence de la langue germanique (Nord-Est de la France, Allemagne, Suisse, Autriche, ...).

Lieux dits

France

Bas-Rhin 
 La colline du château du Frankenbourg sur la commune de Neubois
 Une colline dans la forêt du Mundat près de la commune de Wissembourg

Haut-Rhin 
 Le Schlossberg est la montagne dominant la ville de Kaysersberg : 
 le Schlossberg est un vin blanc qui en provient ;
 Le Schlossberg y est un château-fort.

Moselle 
 Le château du Schlossberg sur la commune de Forbach ;
 Schlossberg, une colline et un rocher sur la commune de Bitche, où se trouve la citadelle de Bitche ;
 Schlossberg, une colline sur la commune de Haspelschiedt ;
 Schlossberg, une colline sur la commune de Lemberg, où se trouvait jadis le premier château de Bitche.

Allemagne 
 Une colline sur la commune de Peiting
 Une colline sur la commune de Usedom
 La colline du Schlossberg au bord du centre historique avec la tour Schlossbergturm.

Autriche 
 La colline du Schloßberg, surplombant Graz

Suisse 
 La colline du château de Lenzbourg sur la commune de Lenzbourg
 Château du Schlossberg  dominant la commune de La Neuveville, dans le canton de Berne

Bâtiments 
 Stade du Schlossberg sur la commune de Forbach en Moselle
 Une chapelle à Rosenheim en Allemagne, peinte par Michael Echter

Patronymes 
 Ari Schlossberg, créateur et producteur de la série Harper's Island
 Hayden Schlossberg, réalisateur et scénariste du film Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo
 Edwin Arthur Schlossberg, un designer américain